Diospyros raminervis är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Saporta. Diospyros raminervis ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
raminervis